Аванг Сариян () (род. 20 октября 1953, Рамбах, Телук-Каранг, Понтиан, штат Джохор) — известный малайзийский лингвист и педагог, с 2012 года генеральный директор Совета по языку и литературе Малайзии.

Краткая биография
Родился в деревне Рамбах штата Джохор. В 1977 окончил Национальный университет Малайзии, а позднее аспирантуру Университета Малайя. С 1978 — редактор лингвистического журнала «Деван Бахаса», в 1986—1988 — преподаватель Сельскохозяйственного университета Малайзии, в 1988—1997 — доцент Международного исламского университета. В 1999—2004 возглавлял отдел лингвистики Совета по языку и литературе, в 2004—2007 — профессор Университета Путра Малайзии, в 2007—2008 — Академии малайских исследований Университета Малайя. В 2008—2011 — профессор Пекинского университета иностранных языков (КНР). В 2000—2008 — президент Лингвистического общества Малайзии. Автор многочисленных книг по языковой политике, учебников и словарей малайского языка. Активный поборник укрепления статуса малайского языка как национального.

Основные труды 
 Kesantunan Bahasa (Языковый этикет) (Beijing Foreign Studies University, 2009)
 Mencari Makna Diri Melayu: Renungan untuk Bangsaku (Малайцы в поисках своего лица: размышления о нации) (PLM, 2009)
 Falsafah dan Logika Melayu (Философия и логика у малайцев) (Synergymate, 2007)
 Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran dalam Linguistik (Развитие философии языка и мышления в лингвистике) (Sasbadi, 200D7)
 Santun Berbahasa (Этикет языка) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007, 2013)
 Tertib Mengarang (Правила письма) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007)
 Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia (Особенности планирования малайского языка в Малайзии) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006)
 Tuntunan Bahasa (Путеводитель по языку) (Pearson, 2006)
 Ceritera Bahasa (Рассказы о языке) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)
 Suara Pejuang Bahasa (Голоса поборников языка), editor bersama (Persatuan Linguistik Malaysa dan Dawama, 2005)
 Hakikat Bahasa dan Realisasinya dalam Pembinaan Tamadun Bangsa (Суть языка и её реализация в построении цивилизации нации) (Persatuan Linguistik Malaysia, 2005)
 Konsep Kesalahan Bahasa (Концептуальные языковые ошибки) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003)
 Kesinambungan Bahasa dalam Sastera Melayu (Последовательность использования языка в малайской литературе) (Fajar Bakti, 1986)
 Isu-isu Bahasa Malaysia (Проблемы малайзийского языка) (Fajar Bakti, 1985) — Pemenang Hadiah Bahasa PLM-Public Bank 1985
 Kunci Bahasa Malaysia (Ключ к изучению малайзийского языка) (Sasbadi, 1985)
 Bahasa Malaysia Tingkatan 3 (Малайзийский язык. Учебник для 3 класса средней школы) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990)
 Bahasa Malaysia Progresif Tingkatan 2 (Прогрессивный учебник малайского языка для 2 класса средней школы) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988)
 Sejarah Malaysia Tingkatan 1 (История Малайзии. Учебник для 1 класса средней школы) (Analekta, 1978)
 Sejarah Malaysia Tingkatan 2 (История Малайзии. Учебник для 2 класса средней школы) (Analekta, 1979)
 Sejarah Malaysia Tingkatan 3 (История Малайзии. Учебник для 3 класса средней школы) (Analekta, 1980)
 Tatarakyat Tingkatan 4 (Страноведение. Учебник для 4 класса средней школы) (Analekta, 1979)
 Tatarakyat Tingkatan 5 (Страноведение. Учебник для 4 класса средней школы) (Analekta, 1980)
 Kamus Bahasa Melayu KBSR (Словарь малайского языка) (Fajar Bakti (1988, 1990)
 Kamus Bahasa Malaysia (Словарь малайского языка) bersama Lutfi Abas (Pustaka Delta, 1987)
 Borneo and the Homeland of the Malays: Four Essays (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)
 Mencari Makna Diri Melayu. Renungan untuk Bangsa (Малайцы в поисках своего "я". Размышления о нации) (Persatuan Linguistik Malaysia, 2009)
 Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam (Основы философии и мышление малайцев, базирующиеся на исламе)(Penerbitan Ilham Baru, 2010)

Награды и премии
 Юбилейная награда 10 лет Национального университета Малайзии (1980)
 Награда Совета языка и литературы Малайзии  «За беупречную службу» (1985)
 Награда Лингвистического общества Малайзии и Паблик Бэнк за вклад в развитие малайского языка (1985)
 Юбилейная награда 20 лет Университета Путра Малайзии (1993)
 Награда «Золотые ченила» (Tinta Kencana) Совета языка и литературы Малайзии  в категорри научных статей (2000)
 Орден «Защитнику короны» от Верховного правителя (2002)
 Включение в список 100 выдающихся выпускников Национального университета Малайзии (2005)
 Орден «Комодор – защитник страны» и звание «Датук» от Верховного правителя (2012) 
 Почётный доктор литературы Мировой академии искусства и культуры (2013)

Лингвисты Малайзии
Персоналии по алфавиту
Авторы школьных учебников